Cato puede referirse a:

 Cato, Nueva York;
 Cato (pueblo);
 Cato (villa);
 Cato, Wisconsin; o
 Municipio de Cato, Míchigan.
 Cato, un personaje del libro Los juegos del hambre